TeenNick (VS), voorheen "the N", Amerikaans televisiestation gericht op tieners
TeenNick (Nederland), een Nederlands commercieel tienerblok dat gelanceerd werd op 14 februari 2011
TeenNick (Vlaanderen), een Vlaams commercieel tienerblok dat gelanceerd werd op 4 oktober 2011